Schellenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Schellenbach (Ziemetshausen), ein Ortsteil des Marktes Ziemetshausen im Landkreis Günzburg 

Gewässer:
 Schellenbach (Emmer), ein Zufluss der Emmer
 Schellenbach (Hirtenbach), linker Zufluss des Hirtenbachs bei Laubach, Landkreis Gießen, Hessen
 Schellenbach (Loisach), rechter Zufluss der Loisach nach Achmühl, Gemeinde Bad Heilbrunn, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Schellenbach oder Schellbach (Neidernach), linker Hauptstrang-Oberlauf der Neidernach oder Naidernach an der Grenze zwischen Bayern und Tirol in der Nähe der Kreuzspitze (Ammergauer Alpen) und des Plansee (Tirol)
 Schellenbach (Otterbach), rechter Zufluss des Otterbachs gegenüber der Ölmühle von Otterberg, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz 
 Schellenbach (Roter Main), rechter Zufluss des Roten Mains gegenüber Langenstadt, Gemeinde Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Schellenbach (Salzbach), ein Zufluss des Salzbachs (zur Ahse)
 Schellenbach (Theel), linker Zufluss der Theel nach Thalexweiler, Stadt Lenbach, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Schellenbach (Weisach), linker Zufluss der Weisach (zur Baunach) vor Pfarrweisach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Schellenbach (Zusam), rechter Zufluss der Zusam in Ziemetshausen, Landkreis Günzburg, Bayern

Schellenbach ist ein Familiennme:
 Kate Schellenbach (* 1966), US-amerikanische Rockschlagzeugerin 

Siehe auch:
 Schellenbacher
 Schellengraben
 Schellbach